La classe Ardent peut faire référence à deux classes de navires de la Royal Navy :
 la , une classe de navires de ligne de troisième rang construits au  ;
 la , une classe de destroyers qui participent à la Première Guerre mondiale.

Ardent